Benjamin Ferencz – giurista statunitense
 Csaba Ferencz – cestista ungherese
 Eva Ferencz – cestista rumena
 Károly Ferencz – lottatore ungherese